Con il termine propanolo (alcol propilico) si possono indicare i seguenti composti chimici:
 1-propanolo (o alcol n-propilico)
 2-propanolo (o alcol isopropilico)